Guti, como diminutivo del apellido Gutiérrez, puede referirse a las siguientes personas:

 Antoni Gutiérrez «el Guti» (1929-2006), político español.
 José María Gutiérrez «Guti» (n.1976), futbolista español.
 José Raúl Gutiérrez Parejo «Guti» (n.1996), futbolista español.

Además, puede hacer referencia a:
 Guti, un antiguo pueblo del este del río Tigris que habitaba los montes Zagros a finales del